Стримтура () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Стримтура () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Стримтура.
 Стримтура () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вама.